Сегунда 1990/1991 () — 60-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 1 сентября 1990 года и закончился 9 июня 1991 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 1991/1992 в Примере проводились стыковые матчи между командами занявшим 17-е и 18-е места в сезоне 1990/1991 и клубами, занявшими 3-е и 4-е места в Сегунде.

Мурсия — Сарагоса

Депортиво Малага — Кадис

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1990/1991
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1990 году
Спорт в Испании в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991